Гросс, Георг:
 Гросс, Георг (1893—1959) — немецкий художник.
 Гросс, Георг Август (1801—1853) — немецкий музыкант.
 Гросс, Георг Фёдорович (1824—1877) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.